2014 Голяма награда на Русия е 1-вото за Голямата награда на Русия и шастнадесети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 12 октомври 2014 година на пистата Сочи в Сочи, Русия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Русия